Rocquigny (Aisne)
 Rocquigny (Ardenas)
 Rocquigny (Pas-de-Calais)